Mühlenholz ist der Name folgender Orte in Schleswig-Holstein:

 Mühlenholz (Heidmühlen), Ortsteil von Heidmühlen im Kreis Segeberg
 Mühlenholz (Sörup), Ortsteil von Sörup im Kreis Schleswig-Flensburg
 Mühlenholz (Winnemark), Ortsteil von Winnemark im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Siehe auch:
 Mühlholz